Ижуи́ () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул. Население составляет 183 920 человек (на 2010 год). Площадь — 5 100,923 км². Плотность населения — 36,06 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 2 342 054 935,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 12 875,91 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,784 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Ажурикаба
 Алегрия
 Аугусту-Пестана
 Бозану
 Шиапетта
 Кондор
 Коронел-Баррус
 Коронел-Бикаку
 Ижуи
 Иньякора
 Нова-Рамада
 Панамби
 Пежусара
 Санту-Аугусту
 Сан-Валериу-ду-Сул

Микрорегионы штата Риу-Гранди-ду-Сул